KylieX2008 — девятый концертный тур австралийской певицей Кайли Миноуг. Тур был организован в поддержку её десятого студийного альбома, X (2007). Его посетили в Европе, Южной Америке, Азии, Океании и Африке. Миноуг заявила что тур будет продолжаться на Южной Америке, Азии и Океании. Тур продолжается в 2009 году Миноуг осуществляется на фестивалях и других мероприятиях музыки. С объявлением 2009 года тур по Северной Америке, сообщает официальный сайт Миноуг заявила, что тур собрал около 70 миллионов долларов США в продаже билетов в 2008 году.

Сет лист 
Часть 1: Xlectro Static
 "Speakerphone"
 "Can't Get You Out of My Head"
 "Ruffle My Feathers"
 "In Your Eyes"

Часть 2: Cheer Squad
 "Heart Beat Rock"
 "Wow"
 "Shocked" (DNA Mix)

Часть 3: Xposed
 "Like a Drug"
 "Slow"
 "The One"
 "2 Hearts"

Часть 4: Black Versus White
 "On a Night Like This"
 "Kids"
 "Step Back in Time"
 "In My Arms"
 "Love at First Sight" (Ruff and Jam U.S. Remix)

Часть 5: Naughty Manga Girl
 "Sometime Samurai"
 "Come into My World" (Fischerspooner Mix)
 "Nu-di-ty"
 "Sensitized"

Часть 6: Starry Nights
 "Flower"
 "I Believe in You"
 "Cosmic"

Часть 7: Beach Party
 "Loveboat"
 "Copacabana"
 "That's Why They Write Love Songs"

Encore
 "No More Rain"
 "All I See"

Даты концертов

Ссылки 

 Официальный сайт 

Концертные туры 2008 года
Турне Кайли Миноуг